Isabel de Castela, Duquesa de Iorque (1355–1392) — infanta de Castela, filha de Pedro I, o Cruel
Isabel I de Castela (1451–1504) — rainha de Castela, Sicília e de Aragão
Isabel de Aragão e Castela, Rainha de Portugal (1470–1498)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história